

Prénom 
Adiel est un prénom masculin porté par :
  (né en 1934), homme politique israélien ;
 Adiel de Oliveira Amorim (né en 1980), joueur brésilien de football ;
 Adiel Dierkens (1878-1951), homme politique belge ;
  (1897-1960), homme politique américain, maire de Salt Lake City ;
 Adiel Paananen (1897-1968), fondeur finlandais ;
 Adiel Palma (né en 1970), joueur cubain de baseball ;
  (1791-1879), auteur américain ;
 , médecin israélien.

Voir aussi 
 David Adiele (né en 1955), joueur nigérian de football

Homonymie de prénom